UEFA Women's Champions League 2019-20 var den den 19. udgave af European women's club fodboldmesterskab, som organiseres af UEFA, og den 11. udgave siden den fik et nyt brand som UEFA Women's Champions League.

Finalen blev afholdt på Anoeta Stadium i San Sebastián, Spanien. For første gang blev VAR-systemet taget i brug, hvor det implementeredes i finalen.

Olympique Lyonnais Féminin var de forsvarende mestre, efter at have vundet de foregående fire udgaver af turneringen.

Turneringen blev udsat på ubestemt tid den 17. marts 2020 på grund af Coronaviruspandemien i 2019-2020 i Europa. Finalen, der oprindeligt skulle finde sted den 24. maj 2020, blev officielt udsat den 23. marts 2020. En arbejdsgruppe blev nedsat for at bestemme kalenderen for den resterende sæson.

Den 17. juni 2020 meddelte UEFA, at kvartfinalen, semifinalen og finalen skulle spilles i San Sebastián, Spanien, som en otteholdsturnering, i august 2020. Olympique Lyonnais forsvarede deres titel ved at vinde finalen over VfL Wolfsburg 3–1.

Slutspillet

Referencer

Eksterne henvisninger